Світня — староукраїнська назва деяких мінералів.

 Світня — обманка
 Світня оксамитова — обманка оксамитова
 Світня рогова — рогова обманка.

Див. також 

 Список мінералів

Джерела 

Мінералогія